Памятник Скандербегу — монумент Георги Кастриоти по прозвищу Скандербег, вождю антиосманского албанского восстания, национальному герою Албании, воспеваемому в народных песнях.

Расположен в центре главной площади Тираны, носящей его имя. Установлен на месте, где до 1990 года стоял памятник Сталину. Памятники Скандербегу установлены во многих городах Албании, а также в Риме и Косово, но самым величественным является монумент, установленный в центре Тираны в 1968 году к 500-летию со дня смерти героя.

Автор — выдающийся албанский скульптор Одисе Паскали (1903—1985) (в соавт. с Йанаком Пачо).

Памятник представляет собой 11-метровую бронзовую статую, возвышающуюся на каменном постаменте. Скандербег изображен верхом на боевом коне, в шлеме с козьими рогами и саблей в руке.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Skanderbeg Statue 

Искусство Албании
Достопримечательности Албании
Скандербегу
Скандербегу
Скандербегу
Здания и сооружения, построенные в 1990 году
Скульптуры 1990 года
Появились в XX веке в Албании